Rzeczoznawstwo - ocena stanu technicznego (np. rzeczoznawstwo samochodowe) lub wartości obiektu (np. rzeczoznawstwo majątkowe). Wynikiem oceny jest tak zwany operat.

Zobacz też: rzeczoznawca, rzeczoznawca majątkowy

Usługi